Сезон ЖНБЛ 1986 — это 6-й сезон женской национальной баскетбольной лиги, по окончании которого чемпионом, в третий раз, стала команда «Нанавадинг Спектрес».

В регулярном чемпионате приняло участие тринадцать команд, на две больше, чем в прошлом. В межсезонье была расформирована команда «Сент-Килда Сейнтс», к тому же были созданы три новые команды, «Джелонг Суперкэтс», «Хобарт Айлендерс» и «Канберра Кэпиталз». Регулярный чемпионат в этом сезоне начался 4 апреля, завершился 7 сентября, MVP которого была признана форвард клуба «Хобарт Айлендерс», Кэти Фостер. Официально турнир 1986 года завершился 14 сентября, когда клуб «Нанавадинг Спектрес» обыграл в финальном матче клуб «Австралийского института спорта» со счётом 62:51, а MVP финала была признана свингмен «Спектрес» Шелли Горман.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок женской НБЛ: Кэти Фостер, Хобарт Айлендерс
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Шелли Горман, Нанавадинг Спектрес
 Лучший снайпер женской НБЛ: Карин Маар, Коберг Кугарз

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1986